1954 Голяма награда на Аржентина е 2-рото за Голямата награда на Аржентина и първи кръг от сезон 1954 във Формула 1, провежда се на 17 януари 1954 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина